Salvi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
De Salvo, Di Salvio, Di Salvo, Salvetti, Salvia, Salviati, Salvinelli, Salvini, Salvio, Salvioli, Salviolo, Salvione, Salvioni, Salvo, Salvoni, Salvucci.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipico di tutto il centro-nord Italia.

Potrebbe derivare dal cognomen latino Salvus o Salvius, dal prenome Salvo o da modificazioni del prenome Salvatore.

In Italia conta circa 3840 presenze.

La variante Salvia è tipica siciliana, lucana e campana; Salvio è campano; Salvioli è prevalentemente modenese; Salvione compare in provincia di Benevento; Salvioni è soprattutto lombardo; Salvoni è bresciano; Salvini è toscano, con ceppi nel romano e in Lombardia; Salvo compare in Sicilia; De Salvo è siciliano e calabrese, soprattutto della città metropolitana di Messina; Di Salvo è prevalentemente siciliano, con ceppi anche in Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata; Di Salvio è tipico di Cava de' Tirreni, nel salernitano; Salviati è presente su tutta la fascia tirrenica dell'Italia peninsulare; Salvo è siciliano; Salvucci è tipico di Toscana, Marche, Umbria e Lazio; Salvetti è bresciano, bergamasco e lucchese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani